Вильярроя ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 11,77 км². Население — 10 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи